

Géographie 
 La  est la capitale du Japon. Elle est issue de la fusion en 1943 de :
 L'ancienne . 
 L'ancienne . 
 L'origine du nom de la ville de Tokyo (:jp:東京), littéralement « capitale 京 de l'est 東 », qui s'appelait  avant 1868. 
 Le Grand Tokyo est la mégapole correspondant approximativement à l'aire urbaine de la région de Kantō.
 La baie de Tokyo est une anse naturelle située le long de la côte est de l'île d'Honshū.

Culture

Cinéma 
 1931 : Chœur de Tokyo est un film de Yasujiro Ozu.
 1932 : Gosses de Tokyo est un film de Yasujiro Ozu.
 1933 : Femme de Tokyo est un film de Yasujiro Ozu.
 1933 : Voyage de Tokyo à Aomori est un court-métrage.
 1935 : Une auberge à Tokyo est un film de Yasujiro Ozu.
 1935 : Un héros de Tokyo est un film de Hiroshi Shimizu.
 1939 : Tokyo-Pekin est un film de Takashi Mimura.
 1943 : Destination Tokyo est un film de Delmer Daves.
 1944 : Trente secondes sur Tokyo est un film de Mervyn LeRoy.
 1953 : Voyage à Tokyo est un film de Yasujiro Ozu.
 1957 : Crépuscule à Tokyo est un film de Yasujiro Ozu.
 1957 : Stopover Tokyo est un film de Richard L. Breen.
 1963 : Rififi à Tokyo est un film de Jacques Deray.
 1966 : Atout cœur à Tokyo pour OSS 117 est un film de Michel Boisrond.
 1966 : Le Vagabond de Tokyo est un film de Seijun Suzuki.
 1982 : Laissé inachevé à Tokyo est un court-métrage d'Olivier Assayas.
 1985 : Tokyo-ga est un film de Wim Wenders.
 1986 : Tokyo Blues est un film de Haruki Kadokawa.
 1991 : Shodown in Little Tokyo est un film de Mark L. Lester.
 1992 : About Love, Tokyo est un film de Mitsuo Yanagimachi.
 1997 : Tokyo Biyori est un film de Naoto Takenaka.
 1998 : Tokyo décadence est un film de Ryu Murakami.
 1998 : Tokyo Eyes est un film de Jean-Pierre Limosin.
 2001 : Tokyo Fist est un film de Shinya Tsukamoto.
 2001 : Tokyo en bolex est un court-métrage de Hugues Poulain.
 2003 : Tokyo Godfathers est un film d'animation de Satoshi Kon.
 2006 : Fast and Furious: Tokyo Drift est un film de Justin Lin.
 2008 : Tokyo! est un film de Michel Gondry, Leos Carax et Bong Joon-ho.
 2014 : Tokyo Fiancée est un film de Stefan Liberski.
 Tokyo Suckerpunch est un film à venir avec Tobey Maguire.

Littérature 
 Tokyo est un roman de Mo Hayder.

Musique 
 Teenagers in Tokyo est un groupe de musique.
 Tokio est un groupe japonais de j-rock.
 Tokyo Blade est un groupe britannique de heavy metal.
 Tokyo Dragons est un groupe.
 Tokyo Explode est un groupe.
 Tokyo Ghetto Pussy est un groupe.
 Tokio Hotel est un groupe de pop rock allemand.
 Tokyo Mask est un groupe.
 Tokyo Police Club est un groupe rock alternatif canadien.
 Tokyo Sex Destruction est un groupe de punk espagnol.
 Tokyo Ska Paradise Orchestra est un groupe de ska jazz japonais.
 Tokyo String Quartet est un quatuor à cordes japonais.
 Plusieurs groupes ayant joué à Tokyo ont publié un album nommé Live in Tokyo.
 Miles in Tokyo est un album de Miles Davis.
 Monk in Tokyo est un album de Thelonious Monk.
 Starkers in Tokyo est un album du groupe Whitesnake.
 Teenagers in Tokyo est un album du groupe éponyme.
 Tokyo Blade est un album du groupe éponyme.
 Tokyo Explode est un album du groupe éponyme.
 Tokyo Eyes est la bande-originale du film homonyme, par Xavier Jamaux.
 Tokyo Ska Paradise Orchestra est un album du groupe éponyme.
 Tokyo Tapes est le premier album live du groupe Scorpions.